Генрих Иосифович Бандровский (; ) — советский партийный деятель, первый секретарь Закарпатского обкома Компартии Украины (1980—1990).

Биография 
Родился в семье служащих Иосифа и Ефросиньи Казимировны Бандровских. Окончил среднюю школу в городе Измаиле.

В 1953 г. окончил радиотехнический факультет Киевского политехнического института, инженер автоматики и телемеханики.

Член КПСС с 1953 г.

В 1953 г. переехал во Львов:
 1953—1955 гг. — мастер участка, старший технолог, начальник цеха Львовского завода «Теплоконтроль»,
 1955—1962 гг. — инструктор Львовского областного комитета КПУ; заведующий отделом Львовского городского комитета КПУ,
 1962—1965 гг. — первый секретарь Шевченковского районного комитета КПУ г. Львова.

В 1964—1980 гг. — первый секретарь Львовского городского комитета КПУ. В 1980—1990 гг. — первый секретарь Закарпатского обкома Компартии Украины.

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 11-го созыва от Закарпатской области. Депутат Верховного Совета УССР 7—10 созывов. Член ЦК КПУ (1976—1990).

С 1990 г. на пенсии.

Похоронен на Ужгородском кладбище «Кальвария».

Семья 
Жена Изольда Константиновна, дети Ирина и Александр (1959 г. р., украинский историк).

Биография 

Награждён орденом Ленина, орденом Дружбы народов, двумя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями.

Примечания

Источники 
 Характеристика на Бандровского Г. И.
 Интервью: «Більшість людей не витримує випробування владою»

Выпускники Киевского политехнического института
Первые секретари Закарпатского обкома КП Украины
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Похороненные на кладбище «Кальвария»
Первые секретари Львовского горкома КП Украины
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Делегаты XIX конференции КПСС